Nickerie – dystrykt w Surinamie
 Nickerie – rzeka w Surinamie